Az Amenemopet vagy Amenemope (ỉmn-m-ỉp3.t, görög: αμενωφις; „Ámon Luxorban”) ókori egyiptomi név. Híres viselői:

 Amenemopet fáraó (XXI. dinasztia)
 Amenemopet herceg, feltehetőleg II. Amenhotep fia (XVIII. dinasztia)
 Amenemopet hercegnő, IV. Thotmesz leánya (XVIII. dinasztia)
 Amenemopet, más néven Pairi, vezír a XVIII. dinasztia idején
 Amenemopet, Kús alkirálya I. Széthi idején (XIX. dinasztia)
 Amenemopet herceg, II. Ramszesz fia, 19. a hercegek listáján (XIX. dinasztia)
 Amenemopet, Mut főpapja III. Ramszesz idején (XX. dinasztia)
 Amenemope, az Amenemope intelmei Újbirodalom végén vagy valamivel később élt szerzője

Források 

Ókori egyiptomi nevek